Cales puede referirse a:

 Cales.— Antigua ciudad de la Campania.
 Cales (Dordoña).— Comuna francesa de la Dordoña.
 Cales (género).— Género de insectos himenópteros.
 Cales (Lot).— Comuna francesa del Lot.